Geliebter Mörder ist der Titel folgender Filme:

 Geliebter Mörder (1972), deutscher Fernseh-Kriminalfilm von 1972,
 Polizeiruf 110: Geliebter Mörder, deutscher Fernseh-Kriminalfilm aus der Reihe Polizeiruf 110 von 2008